Wojciech Sapecki, duchowny
 Wojciech Sapecki, prawnik, oficer